Міжнародний олімпійський комітет (МОК)
 Хо Мок(1595 - 27 квітня 1682 ) — корейський філософ-неоконфуціанець , поет, художник
 Алоїс Мок (Alois Mock; 10 червня 1934) — австрійський державний і політичний діяч, дипломат.